Наталия Александровна Смирнова:
 Смирнова, Наталия Александровна (1933—2023) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР.
 Смирнова, Наталья Александровна (1961—2021) — российская актриса.